Сезон 1951/52 стал для «Манчестер Юнайтед» 50-м сезоном в Футбольной лиге и седьмым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии после возвращения в Первый дивизион в 1938 году. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Первый дивизион, в третий раз в своей истории став чемпионом Англии.

Предсезонные и товарищеские матчи

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1951/52 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1951-1952
1952
Манчестер Юнайтед